

Persone 
 Dawid Kort – calciatore polacco
 Koen de Kort – ciclista olandese su strada
 Ishan Kort – calciatore surinamese

Altro 
 Ugello Kort – anello che circonda un'elica per propulsione marina